БельмакскийВ Запорожской области переименовали поселки, села и целый район. Бельмак.  Городской портал Запорожья, 12 мая 2016 г. райо́н (, в 1935—2016 годах — Ку́йбышевский райо́н) — упразднённая административная единица Запорожской области Украины. Административный центр — посёлок городского типа Бельмак.

География 
Бельмакский район был до 2020 года расположен на востоке Запорожской области.
С ним соседствуют
Розовский,
Гуляйпольский,
Пологовский,
Черниговский,
Бердянский районы Запорожской области и
Никольский район Донецкой области.

Площадь района — 1335 км².

По территории района протекают реки
Берда,
Янчур,
Гайчур,
Грузенька,
Грузкая,
Каменка,
Камышеватая,
Каратюк,
Кильтичия,
Кобыляна,
Конка,
Мокрая Конка,
Сухая Конка,
Обиточная.

Здесь расположена наивысшая точка Запорожской области и Приазовской возвышенности — Бельмак-Могила (324 м).

История 
 Район образован в 1923 году как Цареконстанти́новский район. Входил в состав Бердянского округа Екатеринославской губернии, с июня 1925 года — Мариупольского округа Донецкой губернии. С 1930 года — район республиканского подчинения. В 1932 году вошёл в состав Днепропетровской области.
 В 1935 году переименован в Ку́йбышевский район. В 1939 году вошёл в состав Запорожской области.
 12 мая 2016 года переименован в Бельма́кский (укр. Бильмацький) район.
 17 июля 2020 года в результате административно-территориальной реформы Бельмакский район вошёл в состав Пологовского района.

Население 
По данным переписи 2001 года, численность населения составляла 27 600 человек, на 1 января 2013 года — 23 354 человека.

Административное устройство 
Район включал в себя:

Местные советы

Населённые пункты

Ликвидированные населённые пункты

Известные уроженцы и жители 
 Гаран, Антон Прокофьевич (1902 — 19??) — советский военачальник, полковник (1942). Родился в селе Белоцерковка.
 Задорожный, Яков Степанович (1912—1945) — советский офицер, Герой Советского Союза. Родился в селе Вершина.

Ссылки 
 Учетная карточка района на сайте Верховной рады Украины
 Куйбышевский район — органы власти, экономика, предприятия, сельские советы

Примечания 

 
Районы, образованные в 1923 году
Районы, упразднённые в 2020 году